Кампф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кампф, Артур (с 1912 фон Кампф; 1864—1950) — немецкий художник и педагог в Дюссельдорфской высшей школе искусств.
 Кампф, Давид (род. 1995) — чешский хоккеист, нападающий.
 Кампф, Леопольд (1882—1912) — австрийско-польский драматург.